El término Servicio Meteorológico Nacional es el nombre de varios organismos públicos de meteorología, y puede aludir, en esta enciclopedia:

En el presente
 al Servicio Meteorológico Nacional de Argentina;
 al Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos;
 al Servicio Meteorológico Nacional de Honduras;
 al Servicio Meteorológico Nacional de México;

En el pasado
 en España, al Servicio Meteorológico Nacional, la antigua denominación de la actual Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).